

Biografia 
Frontman del gruppo siciliano Tinturia, nel corso degli anni Lello Analfino si afferma e si conferma come vero e proprio “animale da palcoscenico”. Un artista esaltante e coinvolgente per chi guarda le sue performance dal vivo. Un moderno folletto che non disdegna di trasformarsi in Giullare per dire quello che pensa nelle sue canzoni, artefice di un rapporto diretto con il suo pubblico. Concerti che si trasformano in veri e propri eventi musicali: da un lato una band che funziona precisa come un metronomo, dall’altro, come valore aggiunto e deviante, la verve esplosiva di Lello. Diverse le sue produzioni come autore di colonne sonore per: docfiction sulla mafia, documentari, spot di sensibilizzazione. La vena artistica estrosa e geniale di Lello diventa immediatamente l’espressione e l’immagine leggera e irriverente, ma mai banale, dei Tinturia. Autore dei testi e delle musiche Lello riversa nel progetto Tinturia tutta la sua creatività, in grado di spaziare senza difficoltà dal pop al reggae, dal funk al rap - con un pizzico di folk innato nelle sue radici sicule ormeggiate nel mare Siciliano. Con i Tinturia oltre a centinaia di live in tutta Italia e all'estero pubblica 6 lavori discografici (www.tinturia.it)

Grande rilievo per la carriera di Lello Analfino è l’incontro e la collaborazione con il duo comico palermitano Ficarra e Picone. Collaborazione iniziata con la realizzazione dello spettacolo “comici da Legare”. Da questa avventura artistica, oltre che una grande amicizia nasce anche un sodalizio artistico che li porta a collaborare anche nella loro prima avventura cinematografica, infatti sono di Lello e Tinturia le musiche del loro primo film  “Nati stanchi” (2002) . La loro collaborazione continua anche dopo, quando Mediaset li chiama per produrre uno spettacolo televisivo "Chi ce lo doveva dire" che sarebbe andato in onda nel canale di punta  (canale 5), Ficarra E Picone chiamano sempre Lello e i Tinturia come loro “resident band” il programma neanche a dirlo, riscuote un successo strepitoso, oltre 9 milioni di telespettatori (2005).

Ha suonato per Papa Benedetto XVI durante il suo pellegrinaggio a Palermo davanti a circa  100 mila persone (2010)  Sale sul palco di Piazza San Giovanni a Roma per il concertone del 1 maggio” ospite di Paolo Belli e Qbeta (2011).

Ci ritorna nel 2015 con la sua band.

Continua la collaborazione con Ficarra e Picone, infatti per il loro nuovo lavoro cinematografico, viene chiamato non solo come autore della serenata che verrà inserita  nella scena madre del film, ma anche come attore per alcune pose, ed è anche questa  un'occasione importante per Lello, infatti  la fine del (2014) porta un nuovo successo "Cocciu d'amuri", diventa un cult. Il brano di Lello Analfino scritto per il nuovo  film di Ficarra e Picone "Andiamo a quel paese" ha raggiunto in 3 giorni un pubblico stimato in oltre 3 milioni di persone. Un successo straordinario e forse inaspettato anche per gli addetti ai lavori, che dopo i "tweet" di Fiorello e le migliaia di condivisioni, ha attirato a sé l’attenzione di molti.  Il brano è stato candidato ai Nastri d’Argento nel 2015, rientrando nella cinquina finale, e ha visto esibirsi Analfino sul palco del suggestivo Teatro antico di Taormina, in occasione della serata delle premiazioni.

Negli ultimi anni Lello si ritaglia degli spazi artistici tutti suoi, nelle pause che gli impegni dei Tinturia gli concedono. Crea la "Lello Analfino Luonge Orchestra" suonando al fianco di alcuni tra i maggiori esponenti della musica jazz siciliana tra questi il Mauro Schiavone talento puro. Inizia diverse collaborazioni sia come autore che come cantante. In ultimo il suo "Lello Analfino Acoustic - 3io in4". Progetto che riunisce l’anima teatrale di Lello Analfino che affiancato da un terzetto di musicisti affiatati, miscela le sue radici etno con la sua anima pop. Un progetto pensato per il suo pubblico che da anni lo segue e che potrà vederlo adesso nella sua nuova veste di narratore di storie e canzoni. Un viaggio in musica nella memoria collettiva. La riproposizione di canzoni troppo presto cadute nel dimenticatoio. I suoi inediti che rappresentano la summa di un’artista maturo. Un lavoro di ricerca, ma anche di rinnovamento dello stile artistico di Lello Analfino. Il ragazzo, l’artista che diventa uomo e che sente forte l’esigenza di comunicare questa nuova fase della sua vita artistica al suo amatissimo pubblico.

A settembre 2017 Lello Analfino ha pubblicato un remake del celebre brano dei Righeira “L’estate sta finendo” riarrangiato e reinterpretato in una chiave più malinconia, con un suono rarefatto e psichedelico che è tanto piaciuto allo stesso Jhonson Righera. Il remake ha entusiasmato anche Red Ronnie che si è subito complimentato con il cantante siciliano. Ad accompagnare il pezzo un video straordinario, che con grande sensibilità, Lino Costa, che ne ha curato la regia, invita a riflettere sulla solitudine dell’uomo e sul tema della migrazione. Un corpo inerme galleggia sull’acqua mentre urla al mondo la sua disperazione, ma la vita, sorda ed incurante, continua il suo frenetico e goliardico rituale. Un messaggio forte, triste, nostalgico, ma che lascia aperta la porta della speranza, della voglia di vivere che alla fine vince su tutto.

Suona per il la visita del Presidente Sergio Mattarella a Partanna (TP) in occasione del 50° anniversario del Terremoto nella Valle del Belice (2018).

L’attività artistica si allarga anche alla produzione di diverse colonne sonore per film e cortometraggi.

Nel 2020 vince il premio internazionale come miglior colonna sonora,” inventa un film”, per le musiche del film “Vite da sprecare”.

Dal 2020 collabora con la rete Food Network Italia ,per la quale realizza le musiche per diverse trasmissioni una su tutte, la seguitissima trasmissione “Giusina in Cucina “condotta da Giusi Battaglia.

Nel 2021 realizza il pezzo di chiusura del Film “Cuntami “diretto da Giovanna Taviani ,con il quale partecipa al festival del cinema di Venezia.

Nel 2022 esce il suo nuovo album Punto e a capo.

Dal 1990 ad oggi si è esibito e continua ad esibirsi con grande successo,  portando in giro, oltre che uno spettacolo pieno di spunti civici affrontati con grande sarcasmo, con quell’ orgoglio proprio di chi ha la consapevolezza ed il senso di appartenenza ad un popolo quello Italiano  simbolo di gusto e cultura in tutto il mondo.

Discografia

Album in studio 
 1999 – Abusivi (di necessità)
 2005 – Nessuno è perfetto (per fortuna)
 2008 – Di mare e d'amuri
 2014 – Precario
 2022 – Punto e a capo

Album dal vivo 
 2007 – Io sto qui

Colonne sonore 
 2002 – Nati stanchi

EP 
 1998 – Made in Raffadali

Singoli 
 2008 – I Don't Know
 2011 – Mani all'aria
 2014 – Precario
 2014 – Cercasi rivoluzione (con Bunna)
 2017 – Così speciale
 2019 – Rosanero Amore Vero

Note

https://www.youtube.com/watch?v=lx5WneeXvwY
Gruppi e musicisti della Sicilia